Uit de Bijbel
Hosea (boek), boek uit de Hebreeuwse Bijbel
Hosea (koning), volgens de Bijbel van 732 v.Chr. tot 722 v.Chr. (de laatste) koning van het koninkrijk Israël
Hosea (profeet), profeet aan wie het Bijbelboek Hosea wordt toegeschreven

Overige
Hosea (hoorspel), Hosea is een hoorspel van Wim Bischot. 
Hosea Kutako, Chief Hosea Kutako was een belangrijke leider van het Herero volk in Namibië
Internationale luchthaven Hosea Kutako, luchthaven van Namibië en ligt 45 kilometer buiten de hoofdstad Windhoek. 
Hosea Rotich, een Keniaanse langeafstandsloper
Hosea (2019), Amerikaanse film